InterContinental Hotels Group (IHG) est un groupe hôtelier multinational basé au Royaume-Uni dont les opérations comprennent plusieurs marques hôtelières. Son siège social est à Denham, dans le Buckinghamshire, près de Londres.

Histoire 
IHG est créé le  à la suite de la scission de l'entreprise de tourisme Six Continents dans deux nouveaux groupes comprenant d'un côté les secteurs de l'hôtellerie et des boissons gazeuses (IHG), et de l'autre le secteur de la restauration (Mitchells & Butlers). Six Continents détenait auparavant les marques hôtelières Crowne Plaza, Holiday Inn et InterContinental, cette dernière est formée en 1946 en tant que filiale de la compagnie aérienne Pan American World Airways.

Jusqu'en 2005, IHG a également détenu dans son portefeuille de sociétés l'entreprise britannique de boissons non-alcoolisées Britvic. 

En , le groupe IHG se classait troisième groupe hôtelier mondial en nombre de chambres, avec un portefeuille de  établissements totalisant près de 744 368 chambres.

En , IHG vend InterContinental Hong Kong, un de ses hôtels les plus importants, pour 938 millions de dollars à un groupe d'investisseurs.

En , IHG annonce l'acquisition de Six Senses Hotels pour 300 millions de dollars.

D'après le rapport annuel de la société pour 2019, le groupe opère  chambres au monde, dont près de  dans le continent américain,  en Europe, Moyen-Orient, Asie et Afrique, et le  restant en Chine.

Principaux actionnaires 
Au :

Hôtels appartenant à InterContinental Hotels Group 
InterContinental Hotels Group est une firme contrôlant différentes marques d'hôtels :

InterContinental
Hualuxe
Crowne Plaza
Hotel Indigo
Kimpton Hotels
Even Hotels
Holiday Inn
Holiday Inn Express 
Holiday Inn Resort 
Holiday Inn Club Vacations
Staybridge Suites
Candlewood Suites
Six Senses Hotels
Regent Hotels
Voco
Avid Hotels
Atwell Suites

Communication

Activité de lobbying

Auprès des institutions de l'Union européenne 
InterContinental Hotels Group est inscrit depuis 2015 au registre de transparence des représentants d'intérêts auprès de la Commission européenne. Il déclare en 2016 pour cette activité des dépenses d'un montant de .

Aux États-Unis 
Selon le Center for Responsive Politics, les dépenses de lobbying d'InterContinental Hotels Group aux États-Unis s'élèvent en 2016 à .

Ressources humaines 
Le recours à une société de sous-traitance pour le nettoyage, et les conditions de travail en vigueur dans cette entreprise entraînent en  une grève d'un mois à l’hôtel Holiday Inn de Clichy-la-Garenne.

Voir aussi

Articles connexes 
 Secteur du tourisme
 Hôtellerie

Liens externes 
  du groupe IHG

Notes et références 

 
Lobby auprès de l'Union européenne
Groupe hôtelier ayant son siège au Royaume-Uni
Entreprise ayant son siège dans le Berkshire
Entreprise du tourisme ayant son siège au Royaume-Uni
Entreprise fondée en 1777
Entreprise du FTSE 100